Roquemaure (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Roquemaure (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje